Chris Graham – pugile canadese
Chris Graham – regista neozelandese